Le Trophée d'Europe I de hockey sur gazon des clubs 2022 est la  édition du tournoi secondaire européen de clubs masculins hockey sur gazon organisé par la Fédération européenne de hockey et la deuxième édition depuis qu'il a été rebaptisé du Trophée d'Europe des clubs au Trophée d'Europe I de hockey sur gazon des clubs. Il se tient à Paris, France, du 15 au 18 avril 2022.

Le  mars 2022, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, l'EHF a exclu les clubs russes et biélorusses de toutes les compétitions.

Équipes 
  CA Montrouge
  HC Rotweiss Wettingen
  HC Bohemians Prague
  AD Lousada

Phase préliminaire

Poule 

Source: EHF

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Phase de classement

Troisième et quatrième place

Finale

Classement final

Voir aussi 
 Euro Hockey League 2022
 Trophée d'Europe féminin de hockey sur gazon des clubs 2022
 Trophée d'Europe II de hockey sur gazon des clubs 2022

Références 

2022
Hockey sur gazon M1
Hockey sur gazon en 2022
Sport en avril 2022
Sport à Paris en 2022
Compétition de hockey sur gazon en France